Rock in a Hard Place — седьмой студийный альбом американской хард-рок-группы Aerosmith, изданный 1 августа 1982 года на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
Это единственный диск «Смитов», в записи которого не участвовал гитарист Джо Перри (он ушёл из группы в 1979 году). Aerosmith потратили $ 1 500 000 на запись этого альбома.

Ритм-гитарист Брэд Уитфорд покинул группу в 1981 году, в период записи диска. Он был отмечен как «дополнительный музыкант», и его можно услышать только на треке «Lightning Strikes».

Также Rock in a Hard Place стал последним альбомом группы на лейбле Columbia Records, вплоть до 1997 года.

Несмотря на отрицательные отзывы музыкальной прессы, барабанщик Джоуи Крамер утверждал в автобиографии: «Альбом — не отстой. На нём есть очень хороший материал. Но это не „настоящий“ Aerosmith, это просто — я, Стивен и Том — с временными гитаристами. […] Это — Джимми Креспо, играющий на гитаре вместо Джо».

Одним из продюсеров альбома был  — двоюродный брат Джона Бон Джови.

Список композиций 

Комментарии
 «Push Comes to Shove» — композиция о тогдашней девушке Тайлера — Терезе Бэррик (которая впоследствии стала его женой) и её сестре-близнеце Лизе.

Участники записи 

Aerosmith
 Стивен Тайлер — вокал, продюсер
  — соло-гитара, бэк-вокал
  — ритм-гитара
 Том Хэмилтон — бас-гитара
 Джоуи Крамер — ударные
приглашённые музыканты
 Брэд Уитфорд — ритм-гитара на «Lightning Strikes»
  — фортепиано на «Push Comes to Shove»
 Джон Тьюри — саксофон на «Rock in a Hard Place (Cheshire Cat)»
 Райнхард Страуб — скрипка на «Joanie’s Butterfly»
 Джон Ливано — акустическая гитара на «Joanie’s Butterfly»

технический персонал
  — продюсер, дополнительный звукоинженер
  — главный звукоинженер
  — сопродюсер, дополнительный звукоинженер
  — ассистент звукоинженера
 Брюс Хенсэл — ассистент звукоинженера
 Джим Сессоди — ассистент звукоинженера
 Гэри Райнфасс — ассистент звукоинженера
 Джош Эбби — ассистент звукоинженера
 Малькольм Поллак — ассистент звукоинженера
 Зои Йенекис — ассистент звукоинженера
 Джордж Марино — мастеринг
 Джерард Рознек — фотографии, визуальный стиль обложки

Хит-парады 
Альбом

Синглы

Сертификация

Литература 
Профильная
 
Общая

Примечания 

Альбомы 1982 года
Хард-рок-альбомы
Альбомы хеви-метала
Альбомы Aerosmith
Альбомы Columbia Records